

Грачовський район — муніципальний район, Оренбурзька область
 Грачовський район — колишній район, Липецька область (1934-1956)
 Грачовський район — колишній муніципальний район, Ставропольський край (1970-2020)